Открытый чемпионат Женевы по теннису — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Швейцарии городе Женеве, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 17 по 23 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночных соревнованиях стал Станислас Вавринка (4-й в мире на тот момент). Швейцарец смог дойти только до четвертьфинала, где его обыграл Федерико Дельбонис. В финале титул разыграли шестой номер посева Жуан Соуза и Томас Беллуччи. По итогу чемпионом турнира стал бразилец Беллуччи. В основном турнире приняли участие четыре представителя России. Из них до второго раунда добрались Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв и Михаил Южный, которые завершили свои выступления на этой стадии.

В парном турнире победу одержали представители Колумбии Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, которые изначально были посеяны под вторым номером.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томас Беллуччи обыграл  Жуана Соузу со счётом 7-6(4), 6-4.
 Беллуччи выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соуза сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Жуан Соуза
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Томас Беллуччи
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара''' обыграли  Равена Класена /  Лу Яньсюня со счётом 7-5, 4-6, [10-7].
 Кабаль и Фара выигрывают свой 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Женевы по теннису
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Швейцария
Теннис
Май 2015 года
2015